

Anno 
 1829 – (MDCCCXXIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1829 a.C.

Matematica 
 1829 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1829 Dawson – asteroide della fascia principale del sistema solare